Blindboden steht für:
 ein Konstruktionselement einer Holzbalkendecke
 Raum zwischen Kniestock und einer vorgesetzten Trennwand im Dachgeschoss; siehe Blindboden (Raum)